

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Forest Park – città della Contea di Clayton, Georgia
 Forest Park – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Forest Park – comune della Contea di Hamilton, Ohio
 Forest Park – comune della Contea di Oklahoma, Oklahoma

Parchi
 Forest Park – parco cittadino di Queens, New York
 Forest Park – parco cittadino di Portland, Oregon
 Forest Park – parco cittadino di Saint Louis, Missouri
 Forest Park – parco cittadino di Springfield, Massachusetts